{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | British Open
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | ? февраля — 5 марта 1989
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 70 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1988 — Стивен Хендри
|-
| Чемпион 1989 — Тони Мео|-
| Финалист — Дин Рейнолдс
|}British Open 1989 (также известен как Anglian Windows British Open 1989 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с февраля по март 1989 года в Дерби, Англия (финал состоялся 5 марта). Победителем турнира стал Тони Мео, обыгравший в финале Дина Рейнолдса со счётом 13:6.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Стивен Хендри 5:0 Крейг Эдвардс  
 Дин О'Кейн 5:4 Тони Джонс  
 Колин Роско 5:4 Деннис Тейлор  
 Тони Мео 5:1 Марк Беннетт  
 Питер Франсиско 5:2 Джон Кэмпбелл  
 Дэвид Ро 5:2 Рекс Уильямс  
 Тони Ноулз 5:2 Джим Вич  
 Барри Уэст 5:1 Иан Грэм  
 Клифф Торбурн 5:0 Пэдди Браун  
 Даррен Морган 5:3 Эдди Чарльтон  
 Майк Халлетт 5:3 Найджел Гилберт  
 Роджер Бэйлс 5:3 Стив Ньюбери  
 Джон Вирго 5:2 Дэнни Фаулер  
 Мартин Кларк 5:2 Дэвид Тейлор  
 Нил Фудс 5:1 Рэй Риардон  
 Ален Робиду 5:1 Джон Спенсер 

 Джимми Уайт 5:3 Пэт Хулихэн  
 Дин Рейнолдс 5:2 Лес Додд  
 Клифф Уилсон 5:2 Джон Ри  
 Тони Чеппел 5:3 Стив Джеймс  
 Джо Джонсон 5:2 Терри Уиттред  
 Тони Драго 5:2 Джон Биэр  
 Марк Джонстон-Аллен 5:1 Терри Гриффитс  
 Юджин Хьюз 5:2 Уэйн Джонс  
 Джон Пэррот 5:1 Джон Райт  
 Стив Лонгуорт 5:1 Кен Оуэрс  
 Мёрдо Маклауд 5:4 Сильвиньо Франсиско  
 Дуг Маунтджой 5:0 Марсель Говро  
 Вилли Торн 5:1 Гэри Уилкинсон  
 Роберт Маршалл 5:2 Боб Шаперон  
 Стив Дэвис 5:1 Грэм Крипси  
 Алекс Хиггинс 5:1 Робби Фолдвэри

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

British Open
1989 год в снукере